Барнхилл () — английская фамилия.

Известные носители:
 
 Барнхилл, Руби (род. 2004) — британская актриса.